Green Light puede referirse a:

Traffic light (Semáforo)
Fishing light attractor
Greenlight, aprobación oficial de financiación para la producción de películas.
Green light (UFO), objetos voladores no identificados.
 Light that is green, i.e., es decir, entre el amarillo y azul en el espectro visible.
 Greenlight (servicio de Internet), un servicio de Internet de fibra óptica que ofrece la ciudad de Wilson, Carolina del Norte.

Cine y televisión
Green Light (película de 1937), una película protagonizada por Errol Flynn de 1937.
Green Light (película de 2002), una película turca de 2002, escrita y dirigida por Faruk Aksoy.

Literatura
Green Light (novela), una novela de Lloyd C.Douglas de 1935.

Música
Green Light (álbum de Bonnie Raitt), álbum de 1982.
Green Light (álbum de Cliff Richard), álbum de 1978.
Greenlight (Bow Wow album), álbum de 2009.
"Green Light", una canción de Lorde de 2017.
"Green Light" (canción de John Legend), canción de John Legend y André 3000 de 2008.
"Green Light" (canción de Beyoncé), una canción de Beyoncé del 2006.
"Green Light", canción de Sonic Youth de 1986 del álbum Evol.
"Green Light" una canción de Roll Deep.
"Green Light", una canción de Pitbull.